Neuried este numele mai multori localități din Germania:
 Neuried, o comună din districtul Ortenau, landul Baden-Württemberg
 Neuried, o comună din districtul München, landul Bavaria
 Neuried, sat al comunei Markt Indersdorf din districtul Dachau, landul Bavaria